

Cinema 
Dreams Come True – film del 1936 diretto da Reginald Denham

Musica  
Dreams Come True – gruppo musicale giapponese
 Dreams Come True – album dei Dreams Come True del 1989
Dreams Come True – album di Judee Sill del 2005
 Dreams Come True – singolo di Ashley Argota del 2008
Dreams Come True – singolo degli Hey! Say! JUMP del 2008